Edwaldo de Mendonça Pacote(1928 - 05 de agosto de 2009) foi um jornalista brasileiro. Foi jornalista da Revista Visão e trabalhou por muitos anos na Globo, onde foi assessor do ex-diretor da emissora José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Entre as contribuições de Edwaldo Pacote na emissora estão ter supervisionado a produção do programa Sítio do Picapau Amarelo, e participado da criação do Fantástico, estreado em 1973.

Jornalistas do Brasil